Amerikai Egyesült Államok
 Cove (Arkansas)
 Cove (Missouri)
 Cove (Oregon)
 Cove (Utah)

 Egyesült Királyság
 Cove (Argyll)
 Cove (Hampshire)
 Cove (Skót-felföld)
 Cove (Skót-határvidék)

 Cove Bay – Aberdeen elővárosa

 Írország
 Cove (Írország)